Epiphaneia (altgriechisch für „Erscheinung“) oder Epiphania (lateinisch) steht für:

 Form des französischen männlichen Vornamens Épiphane
 Erscheinung oder Selbstoffenbarung einer Gottheit vor den Menschen, siehe Theophanie

antike Geografie:
 Epiphaneia, Stadt am Orontes, heute Hama (Syrien)
 Titularbistum Epiphania in Syria
 Epiphaneia (Kilikien), ursprünglich Oeniandos, in der heutigen Türkei
 Titularbistum Epiphania in Cilicia
 Epiphaneia ad Euphratem, heute Tilbeş Hüyük in der Türkei
 anderer Name für Ekbatana, Hauptstadt des ehemaligen Mederreichs im heutigen Iran

Epiphanie steht für:
 Epiphanie (Motiv), zentrales Motiv im Werkverständnis des Schriftstellers James Joyce
 Epiphanie oder Epiphanias, Fest im Kirchenjahr, siehe Erscheinung des Herrn
 allgemein eine unvermittelt auftretende Erscheinung oder Erkenntnis, siehe Offenbarung #Abgrenzungen

Epiphany (englisch) steht für:
 freier Webbrowser des Gnome-Projekts, aktueller Name: Gnome Web

Epifani ist der Familienname folgender Personen:
 Guglielmo Epifani (1950–2021), italienischer Gewerkschafter und Politiker
 Vito Donato Epifani (1848–1922), italienischer Schriftsteller und Jurist

Siehe auch:
 Epiphaniaskirche (mehrere)

 Befana, Sagengestalt im italienischen Volksglauben